El nombre propio Peter Doherty puede referirse a las siguientes personas:
 Peter Doherty, investigador australiano que ganó el Premio Nobel de Medicina;
 Peter Doherty, futbolista y entrenador norirlandés;
 Peter Doherty, ilustrador británico de cómics.
 Pete Doherty, músico británico.